McGregor kan som auktorsförkortning betyda:

 E.A. McGregor
 Richard Crittenden McGregor
 Ronald Leighton McGregor

Robotskapade auktorsförkortningar